MRA steht als Abkürzung für:

 Magischer Ring Austria
 Magnetresonanzangiographie (Magnetic Resonance Angiography)
 Mail Retrieval Agent
 MAN Roland Augsburg
 Maria (Mutter Jesu) (Inschrift in Barock-Kirchen)
 Nördliche Marianen, ITU-Code
 Market Return Assumption
 maschineller Rauchabzug
 Medicines Research Academy
 Metropolregion Amsterdam
 Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist, Antagonist des Mineralokortikoidrezeptors
 Flughafen Misrata in Libyen
 Modular response analysis
 Moral ReArmament
 Multi-Reactor Analyzer (Raman-Spektroskopie)
 Multiskalenanalyse (Multiresolution analysis)
 Münsteraner Rechtschreibanalyse
 Muskarinrezeptor-Antagonist, Antagonist des Muskarinrezeptors
 Mutual Recognition Agreements
 Trambahn Meiringen–Reichenbach–Aareschlucht, siehe Strassenbahn Meiringen–Aareschlucht
 UN-Menschenrechtsausschuss

MRA